Zeca peut désigner :
 Zeca (1943-2006), de son nom complet José Fernandes André Cavaco Miglietti, footballeur portugais ;
 Zeca (1946-), de son nom complet José Luiz Ferreira Rodrigues, footballeur brésilien.
 Zeca (1975-), de son nom complet  José António Gonçalves da Silva, footballeur portugais ;
 Zeca (1988-), de son nom complet  José Carlos Gonçalves Rodrigues, footballeur luso-grec ;
 Zeca (1994-), de son nom complet  José Carlos Cracco Neto, footballeur brésilien ;
 Zeca Afonso (1929-1987), compositeur portugais.

Voir aussi 
 
Homonymie de personnes